Le patronyme Hautefeuille a été porté par des familles françaises différentes, voir les articles suivants en rapport avec ce patronyme :
 Famille Texier d'Hautefeuille, famille éteinte qui était originaire du Gâtinais, dont :
Étienne Texier d'Hautefeuille, 1626-1703, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, prieur d'Aquitaine, abbé commendataire du Mont-Saint-Michel, lieutenant général des armées du roi.
Marie Gabriel Louis Texier d'Hautefeuille, 1735-1789, commandeur de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem en 1776.
Eugène Gabriel Louis Texier, comte d'Hautefeuille, 1779-1846, général d'Empire.
 Famille Baudoult d'Hautefeuille (alias Boudoux de Hautefeuille)
 Jean Claude Baudoult d'Hautefeuille ( siècle).

Voir aussi

Notes et références